Kemisk beteckning kan syfta på:

Kemiskt tecken – en förkortning för namnet på ett grundämne
Kemisk formel – en sorts notation, som beskriver vilka atomer/joner en molekyl är uppbyggd av